Coustou – francuska rodzina rzeźbiarzy

Przedstawiciele 
 François Coustou (zm. 1690) – francuski snycerz, ojciec Nicolasa i Guillaume'a
 Nicolas Coustou  (ur. 1658, 1733) – francuski rzeźbiarz, syn François, brat Guillaume'a
 Guillaume Coustou (ur. 1677, zm. 1746) – francuski rzeźbiarz, syn François, brat Nicolasa
 Guillaume Coustou (młodszy) (ur. 1716, zm. 1777) – francuski rzeźbiarz, syn Guillaume'a